Carlinda puede hacer referencia a:

 Carlinda, un municipio del estado de Mato Grosso, Brasil.
 Carlinda, un barrio de la ciudad de Málaga, España.